Dit is een lijst van planetoïden 28501-28600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (28501) - || 2000 CO79|| 8 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (28502) - || 2000 CV79|| 8 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (28503) - || 2000 CZ82|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28504) - || 2000 CD83|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28505) - || 2000 CP83|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28506) - || 2000 CR83|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28507) - || 2000 CD87|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28508) - || 2000 CD89|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28509) - || 2000 CB92|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28510) - || 2000 CC95|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28511) - || 2000 CW102|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28512) - || 2000 CG103|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28513) Guo || 2000 CM6|| 5 februari 2000 || M. W. Buie
|-
| (28514) - || 2000 DQ2 || 26 februari 2000 || J. M. Roe
|-
| (28515) - || 2000 DK3 || 27 februari 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (28516) Möbius || 2000 DQ3|| 27 februari 2000 || P. G. Comba
|-
| (28517) - || 2000 DD7 || 29 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (28518) - || 2000 DE7 || 29 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (28519) - || 2000 DP15|| 26 februari 2000 || CSS
|-
| (28520) - || 2000 DH16|| 29 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (28521) - || 2000 DK27|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28522) - || 2000 DP34|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28523) - || 2000 DH50|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28524) - || 2000 DA52|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28525) - || 2000 DY57|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28526) - || 2000 DV65|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28527) - || 2000 DW68|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28528) - || 2000 DC70|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28529) - || 2000 DQ70|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28530) - || 2000 DR71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28531) - || 2000 DW71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28532) - || 2000 DE78|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28533) - || 2000 DL78|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28534) - || 2000 DO82|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28535) - || 2000 DE85|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28536) - || 2000 DX97|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28537) - || 2000 DJ106|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28538) - || 2000 DY106|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (28539) - || 2000 EO3 || 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28540) - || 2000 EC4 || 4 maart 2000 || J. Broughton
|-
| (28541) - || 2000 ED6 || 2 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (28542) - || 2000 EE10|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28543) - || 2000 EF17|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28544) - || 2000 EM19|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28545) - || 2000 ED20|| 7 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (28546) - || 2000 EE20|| 7 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (28547) - || 2000 EB21|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (28548) - || 2000 EY25|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (28549) - || 2000 EZ25|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (28550) - || 2000 EC26|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (28551) - || 2000 EO36|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28552) - || 2000 EY38|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28553) - || 2000 ED39|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28554) - || 2000 EB41|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28555) - || 2000 EM41|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28556) - || 2000 EP41|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28557) - || 2000 EY43|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28558) - || 2000 EV44|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28559) - || 2000 ET46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28560) - || 2000 EO48|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28561) - || 2000 EP48|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28562) - || 2000 ET48|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28563) - || 2000 EF57|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28564) - || 2000 EV57|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28565) - || 2000 EO58|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28566) - || 2000 EV59|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28567) - || 2000 EA61|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28568) - || 2000 EU64|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28569) - || 2000 ES67|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28570) - || 2000 EW75|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28571) - || 2000 EZ76|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28572) - || 2000 EH79|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28573) - || 2000 EG81|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28574) - || 2000 EV88|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28575) - || 2000 ES95|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28576) - || 2000 EP96|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28577) - || 2000 EW96|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28578) - || 2000 EE97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28579) - || 2000 EQ97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28580) - || 2000 EJ104|| 14 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (28581) Dyerlytle || 2000 ER105|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28582) Haileyosborn || 2000 EB106|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28583) - || 2000 EJ108|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28584) - || 2000 ER110|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (28585) - || 2000 EY110|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (28586) - || 2000 EB113|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28587) - || 2000 EG114|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28588) - || 2000 EL114|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28589) Nisley || 2000 EL126|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28590) Kyledilger || 2000 EX126|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28591) Racheldilger || 2000 EC130|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28592) - || 2000 EP131|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28593) Ryanhamilton || 2000 EZ133|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28594) - || 2000 EF134|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (28595) - || 2000 EP136|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28596) - || 2000 EK137|| 7 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28597) - || 2000 ER137|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28598) - || 2000 EU137|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (28599) - || 2000 EQ138|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (28600) - || 2000 EO141|| 2 maart 2000 || CSS|}

Planetoïdenlijsten